Hemphill kan syfta på följande :

Personer
 John Hemphill (1803–1862), amerikansk politiker, demokrat, senator för Texas
 Julius Hemphill (1938–1995), amerikansk jazzpianist och saxofonist

Geografi

Antarktis 

 Mount Hemphill, Östantarktis, 
 Hemphill Island, Östantarktis,

Kanada

 Cape Hemphill, udde, Northwest Territories,

USA 

 Hemphill, Texas,  administrativ huvudort, Sabine County, 
 Hemphill County, Texas, administrativt område,

Se även
 Hemphill Lake, sjöar i Kanada och USA

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn